L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 8 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Nicolas Mahut  remporte le simple messieurs. En finale, il bat David Goffin, décrochant à cette occasion le troisième titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ivo Karlović et Łukasz Kubot.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Steve Johnson, de l'Australien Nick Kyrgios, du Dominicain Victor Estrella Burgos, des Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, initialement bénéficiaire du statut de tête de série n°1, et de l'Italien Simone Bolelli.
 En simple, Nicolas Mahut s'impose pour la seconde fois sur le gazon néerlandais après sa victoire en 2013, en battant le Belge et tête de série n°2, David Goffin, en 2 sets, 7-6, 6-1.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2015)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2015
Tennis en juin 2015